Kananohe, ehemals Cananohe, bezeichnet:

 eine Splittersiedlung der ehemaligen Gemeinde Engelbostel (heute Ortsteil von Langenhagen)
 Kananohe (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Langenhagen